Cathy Dutruch, née le  à Bordeaux, est une écrivaine française, auteur de littérature d'enfance et de jeunesse.

Biographie 

Après ses études en France,Cathy Dutruch s'est installée en Roumanie où elle a exercé la fonction de directrice de la Chambre de Commerce Franco-Roumaine.
Elle a ensuite rejoint le corps enseignant du Lycée Français de Bucarest, où elle a exercé les fonctions de documentaliste en chef et conseillère d'orientation.

Elle a également été formatrice pour les documentalistes des pays de la zone de l'Est.

Elle a rempli de nombreuses missions pour l'éducation et l'enseignement du français langue étrangère et a été l'initiatrice pour le prix Goncourt des Lycéens,  afin que la participation d'un lycée français à l'étranger puisse voir le jour.
Elle est également à l'origine de plusieurs concours d'écriture à l'étranger.

Cathy Dutruch a publié en Roumanie,dans des revues et aux Éditions Quadrat à Bucarest, un ouvrage sur la ville avec ses élèves.

À son retour en France,en 2000, elle se consacre à l'écriture et aux interventions dans les établissements scolaires.

De nombreux projets ont vu le jour en écoles et en collèges. Cathy Dutruch est spécialisée dans la production d'écrit en cycle 3 et dans l'écriture théâtrale, la réalisation ainsi que la mise en scène.

En 2016, elle reprend l'illustration et la peinture et réalise aujourd'hui des expositions de calligrammes.
Elle travaille à l'heure actuelle pour l'édition numérique, avec La Souris Qui Raconte.

Mars 2018 : création d'un lieu artistique à La Basse-Vaivre en Haute-Saône, le Musée du Bleu.

Ce lieu est à la fois une galerie d'exposition pour artistes, créateurs et auteurs passionnés par le bleu, mais également un lieu associatif d'ateliers de créations, d'écriture.

L'expo permanente sur le thème du bleu regroupe des peintures, des objets, des mots, des meubles...

- L'atelier d'artiste est ouvert sur rendez-vous.

Cathy Dutruch s'est lancé un nouveau défi en 2018, la peinture. De nombreuses expositions sont à l'heure actuelle à son actif et ses œuvres sont toutes un travail de poétique. La gouache est la technique qui la passionne mais sans oublier d'autres techniques, mixtes et notamment des peintures sur des documents manuscrits anciens qui sont à l'heure actuelle une vraie signature de son travail et largement reconnu.

Albums 
 L'arbre à vœux, 2007, Éditions Millefeuille
 L'enfant qui avait une mésange sur la tête, 2007, Éditions d'À Côté
 On ne jette pas les bisous à la poubelle, 2008, Éditions La maison de Léna
 Le porteur de bonnes nouvelles, 2009, éditions Alzabane
 Côté jour, côté nuit, 2009, éditions Alzabane
 Ma famille du bout du monde, 2009, éditions Pour penser à l'endroit
 Enfants d'ailleurs, Éditions De la Martinière jeunesse, Roumanie, ouvrage documentaire, collection
 Mais que fait ce loup là ?, novembre 2011, Éditions Points de Suspension
 Ogre-doux, éditions La souris qui raconte, maison d'édition numérique
 La petite musique du monde, éditions La souris qui raconte, maison d'édition numérique
 Le loup de le père Noël, Éditions HEMMA, Belgique
 La fée petite, Éditions HEMMA, Belgique
 24 merveilles pour Noël, 2012, Éditions HEMMA, Belgique
 Le prénom du monde, 2015, Clinique de l'étoile, livre numérique
 Pour tout l'or du monde, 2015 , La Souris Qui Raconte.com

À paraître en 2018.......Un nouvel ouvrage chez La Souris Qui Raconte. Parution "Les Noëls de Trouquelune"

À paraître en 2020 "Le Prénom du monde" version album papier chez La Souris Qui raconte et L'Apprimerie.

Cathy Dutruch travaille et expose, crée également des livres d'artistes, pièces uniques.

Liens externes 
 

Auteur français de littérature d'enfance et de jeunesse
Naissance à Bordeaux
Naissance en décembre 1959